Chatfield ist der Familienname folgender Personen:

 Ernle Chatfield, 1. Baron Chatfield (1873–1967), britischer Flottenadmiral, Erster Seelord und Minister
 Frederick Chatfield (1801–1872), von 1834 bis 1852 der Konsul des Vereinigten Königreiches in Zentralamerika
 Jalen Chatfield (* 1996), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Lee Chatfield (* 1988), US-amerikanischer Politiker
 Levi S. Chatfield (1808–1884), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Mark Chatfield (1953–1998), US-amerikanischer Schwimmer
 Shoshana Chatfield, US-amerikanische Marine-Offizierin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Chatfield (Arkansas)
 Chatfield (Minnesota)
 Chatfield (Ohio)
 Chatfield (Texas)
 Chatfield Corner (New York)

im NRHP gelistete Objekte:
 Chatfield Farmstead, in Woodbridge, Connecticut, ID-Nr. 10000061
 Chatfield Public Library, in Chatfield, Minnesota, ID-Nr. 82005033

Siehe auch:
 Chatfield Lake
 Chatfield Township